Бежицы — деревня в Филиппковском сельском поселении Бежецкого района Тверской области России.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Молога в 4 км на север от центра поселения деревни Филиппково и в 13 км на северо-запад от райцентра города Бежецк.

История 
В 1804 году на погосте близ деревни была построена каменная Успенская церковь с 3 престолами.

В конце XIX — начале XX века погост Бежицы входил в состав Филиппковской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Филиппковского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Филиппковского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
Близ деревни на погосте расположена недействующая Церковь Успения Пресвятой Богородицы с колокольней (1804).

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района